Anglerfisch bezeichnet verschiedene Fische aus der Gruppe der Armflosser (Lophiiformes), insbesondere:
 aus der Familie der Anglerfische oder Fühlerfische (Antennariidae)
 aus der Unterordnung der Tiefsee-Anglerfische (Ceratioidei)
 den Seeteufel (Lophius piscatorius)